Варченко Василь (? — 26 січня 1770) — кобзар, учасник Коліївщини
 Варченко Іван Григорович (25 червня 1974) — український політичний та громадський діяч, в.о. заступника голови Харківської ОДА, депутат Харківської обласної ради
 Варченко Іван Олексійович (1921—2001) — український мовознавець, працював у відділі діалектології Інституту української мови НАН України
 Варченко Сергій Миколайович (? — 2022) — штаб-сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

 Варченко Катерина Олександрівна ( 1989) — українська актриса театру і кіно

Прізвища на -енко